Vici - plural latino de vicus
Vici (Oklahoma) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Oklahoma
Veni, vidi, vici - uma famosa frase latina supostamente proferida pelo general e cônsul romano Júlio César

Desambiguações de topônimos